Pedicellinidae är en familj av bägardjur. Pedicellinidae ingår i fylumet bägardjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pedicellinidae 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bägardjur
Pedicellinidae